John Holland peut désigner :
 John Holland (vers 1352-1400),  duc d'Exeter et comte de Huntingdon ;
 John II Holland (1395-1447),  d'Exeter et comte de Huntingdon ;
 John Holland, 2 baronnet (vers 1669-avant ), homme politique britannique ;
 John Philip Holland (1841-1914), ingénieur qui développa les premiers sous-marins ;
 John Holland (1899-1971), acteur américain ;
 John Holland (1908-1993), acteur américain  ;
 John L. Holland (1919-2008), psychologue qui développa le RIASEC ;
 John Holland (1926-1990), athlète néo-zélandais ;
 John Henry Holland (1929-2015), scientifique américain, père des algorithmes génétiques ;
 John Holland (1988-), basketteur américain.